Missionshauskirche steht für:

 Missionshauskirche (St. Ottilien)
 Missionshauskirche (St. Wendel)

Siehe auch:
 Missionskirche